

Населені пункти та їхні частини
 Русінув — гміна в Пшисуському повіті Мазовецького воєводства
 Русінув — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Русінув — село в гміні Борковіце Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Русінув — село в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Русінув — село в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Русінув — частина міста Мушина в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Русінув — частина міста Міколув у Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Русінув — частина села Захвеюв у гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки